SV Lokomotive (kurz: SV Lok) bezeichnet:
 Sportvereinigung Lokomotive, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Lokomotive Rangsdorf, Sportverein aus Rangsdorf, Brandenburg